Натуральне число 1621
 1621 рік до нашої ери
 1621 рік нашої ери